Indonesië
 Sukadiri (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Sukadiri (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam